Criollo cubano describe el hombre nacido en Cuba, combinación genética y cultural del español e indígena, bien mestizo de español y negro, conocidos por los 1700 y 1800 como indios o negros nacidos en Cuba conviviendo con los españoles colonizadores.

Eso eran los criollos entre los cuales, desde luego, el mestizo habría de ocupar una posición privilegiada. Constituye el desprendimiento de la mal llamada madre patria España, se van marcando las diferencias de ideas y costumbres entre el rico hacendado español y el mestizo que aunque de piel no muy oscura por el simple hecho de haber nacido en Cuba ya es discriminado.

Véase también 
 Criollo

Cultura de Cuba